Název Uhřínovice má více sídel:
 Uhřínovice (Brtnice), část města Brtnice v okrese Jihlava
 Uhřínovice (Voděrady), část obce Voděrady v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy